Die Abkürzung FDB steht für:
 Fachverband Deutscher Berufschorleiter
 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, dänische Genossenschaft
 Flydubai, eine Fluggesellschaft des Emirats Dubai (ICAO-Code)
 Landkreis Aichach-Friedberg (für Friedberg (Bayern)), Kfz-Kennzeichen

Abkürzung